Louis Martin – santo venerato dalla Chiesa Cattolica
Louis Martin – nuotatore francese
Louis Martin – sollevatore britannico